Лас Транкас има више значења:

 Лас Транкас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Транкас (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Транкас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Транкас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Транкас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Транкас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Транкас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Транкас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Транкас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Транкас, Лос Милагрос (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Транкас (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Транкас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Транкас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Транкас (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Транкас (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Транкас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Транкас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Транкас (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Транкас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Транкас (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Транкас, Агра (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Транкас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Транкас (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Транкас (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Транкас (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Транкас (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Транкас (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Транкас (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Транкас (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Транкас, Санта Круз (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Транкас (Зарагоза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Транкас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Транкас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Транкас (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Транкас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Транкас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Транкас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Транкас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Транкас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Транкас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Транкас (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Транкас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Транкас (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Транкас, Ла Ордења (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Транкас (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику